Scicluna ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Scicluna (* 2001), maltesische Sprinterin
 Carmelo Scicluna (1800–1888), Bischof von Malta
 Charles Scicluna (* 1959), maltesischer Kirchenrechtler und Theologe sowie Erzbischof von Malta
 Edward Scicluna (* 1946), maltesischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Kenneth Scicluna (* 1979), maltesischer Fußballspieler
 Ryan Scicluna (* 1993), maltesischer Fußballspieler